Geografia

 Venda Nova do Imigrante — cidade do estado do Espírito Santo, Brasil
 Venda Nova (região de Belo Horizonte) — distrito de Belo Horizonte, a capital do estado de Minas Gerais, Brasil

 Venda Nova (Amadora) — freguesia no concelho da Amadora, Portugal
 Venda Nova (Bolho) — localidade na freguesia de Bolho, concelho de Cantanhede, Portugal
 Venda Nova (Montalegre) — freguesia no concelho de Montalegre, Portugal
 Venda Nova (Rio Tinto) — freguesia no concelho de Rio Tinto, Portugal
 Vendas Novas — cidade e município do distrito de Évora, Portugal
 Vendas Novas (freguesia) — freguesia sede do concelho do mesmo nome

Desambiguação